Wagner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Wagner
 Florence Signaigo Wagner
 Johann Andreas Wagner
 Julij Nikolajevitsch Wagner
 Kurt Wagner
 Moritz Wagner
 Nicolaus Wagner
 Rüdiger Wagner
 Rudolf Wagner
 Wladimir Alexandrowitch Wagner
 Warren Herbert Wagner
 Warren Lambert Wagner